Parc des sports d'Aguiléra, à Biarritz (France)
 Stade Ramón Aguilera, à Santa Cruz de la Sierra (Bolivie)